Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2007 werd van 31 maart tot en met 8 april 2007 gehouden in het Canadese Edmonton. Het gastland wist het wereldkampioenschap te winnen door in de finale Duitsland te verslaan.

Overzicht 
Het was de 49ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 18de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone zijn er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Tsjechië, dat achtste was geworden, moest in een duel met Ierland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Edmonton mocht. Uiteindelijk won Tsjechië dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Australië en Zuid-Korea.

Aan het einde van de groepsfase bleek dat Canada, de Verenigde Staten en Zwitserland zich rechtstreeks geplaatst hadden voor de play-offs. Duitsland, Finland, Frankrijk en Zweden moesten in de tiebreak uitmaken wie als vierde en laatste door mocht naar de eindfase van het WK. Uiteindelijk won Duitsland dit voorrecht door in de finale Zweden met 8-4 te verslaan. In de halve finale van de finaleronde bleek Canada ruim te sterk voor de Verenigde Staten, dat het vervolgens tegen Duitsland moest opnemen in de herkansing. Duitsland had immers Zwitserland met 6-4 verslagen in zijn voorronde. Na 6-4-winst op de Verenigde Staten stootte Duitsland door naar de finale. Al in het eerste end sloeg Canada een kloof van vier punten die Duitsland nooit te boven zou komen. Na acht ends staakten de Duitsers de strijd, waardoor Canada voor de dertigste keer de wereldtitel mocht vieren.

Groepsfase

Tiebreak

Finale 
Vrijdag 6 april 2007, 14:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 7 april 2007, 10:30 uur

Finale 
Zondag 8 april 2007, 11:30 uur

Eindstand

Externe links
 Officiële website Edmonton 2007

Wereldkampioenschap curling
Sport in Edmonton
Curling in 2007
Curling